Herminia de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym (Hoym, 2 de diciembre de 1797 - Buda, 14 de septiembre de 1817), fue una princesa de la Casa de Ascania por nacimiento, por matrimonio fue  Archiduquesa Austriaca y Palatina de Hungría.

Biografía

Primeros años 
Herminia era la hija mayor del príncipe Víctor II de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym, y de la princesa Amelia de Nassau-Weilburg. A través de su madre descendía del rey Jorge II de Gran Bretaña. Creció con sus tres hermanas en Hoym y recibió una educación extensa. Al morir su padre en 1812, Herminia no pudo sucederlo por ser mujer, aunque si heredó las posesiones en Nassau, el condado de Holzappel con Schaumburg, lo cuál al casarse los trasmitiria a los Habsburgo-Lorena.

Matrimonio 
El 30 de agosto de 1815, a los 17 años, se casó con el Archiduque José de Austria, de 39 años en el Castillo de Schaumburg. José era viudo de su primera esposa la Gran Duquesa Alejandra Pávlovna de Rusia, con la que no había tenido herederos varones y que murió al dar a luz a una hija que vivió poco tiempo. Debido a que su esposo era también Palatino de Hungría, Herminia se mudó con él a dicho país. La pareja vivía en Buda y en el castillo de Alcsút en Alcsútdoboz.

Sus buenas actividades de servicio 
Herminia era conocida por su caridad. Ella, que pertenecía a la Iglesia Reformada de la Confesión Helvética, apoyó activamente a sus compañeros creyentes en el Reino de Hungría. Donó 16.000 florines de su fortuna privada para la construcción de la Iglesia Reformada (en la actual Plaza Kálvin).

En 1816, la mala cosecha provocó una gran hambruna, lo que llevó su marido, el palatino a establecer la Asociación de Mujeres Benéficas de Buda. La institución fue fundada en 1817, y el palatino pidió a las mujeres nobles húngaras que establecieran una organización benéfica permanente. La convocatoria se vio coronada por el éxito: 21.000 pengos se reunieron para la caridad y se fundó una asociación de mujeres en Pest y Buda. Los estatutos de la organización fueron confirmados por su cuñado el emperador Francisco I de Austria, el 15 de mayo de 1817, Hermina se convirtió en patrona de ambas asociaciones. Cuando terminó la hambruna, los miembros de la asociación se fijaron nuevas metas, no solo para sí mismos. Cuando Hermina murió ese año, el patrocinio pasó a manos de la tercera esposa del Palatino.

Muerte 
Herminia murió al dar a luz a sus hijos mellizos víctima de fiebre puerperal, destino similar a la primera esposa de su marido. Fue enterrada en la cripta de la Iglesia Reformada en Pest. El 24 de agosto de 1819, su marido se casó por tercera vez con su prima hermana, la duquesa María Dorotea de Wurtemberg, quién se hizo cargo de la crianza de sus hijos.

Destino de sus restos 
Durante la devastadora inundación de 1838, que inundó grandes áreas de Pest, la cripta de la iglesia también se inundó. Por eso se sintieron obligados a trasladar el cuerpo al Castillo de Buda, siendo depositado en su cripta palatina, que había sido reciente y apresuradamente construido y completado,
descansando ahí hasta el día de hoy.

En la década de 1970 , cuando comenzó la renovación del Castillo de Buda, que había estado en ruinas desde 1945, la cripta palatina, junto con las tumbas, fue sistemáticamente dañada y saqueada por personas desconocidas. En varias ocasiones, aparentemente con el conocimiento y la asistencia de los guardias. En la restauración también participaron expertos en antropología. La cripta se puede visitar hoy en su estado antiguo.

Descendencia 
De su matrimonio con José Antonio de Austria, tuvo dos hijos:

 Herminia Amalia (14 de septiembre de 1817 - 13 de febrero de 1842), debido a que no pudo casarse, fue abadesa. 
 Esteban Francisco (14 de septiembre de 1817  - 19 de febrero de 1867), sucedió a su padre como nádor de Hungría. Murió soltero y sin descendencia.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 C. Arnold McNaughton: The Book of Kings: A Royal Genealogy, en 3 volúmenes (Londres, U.K.: Garnstone Press, 1973), volumen 1, p. 388. Hereinafter cited as The Book of Kings.
 Hugh Montgomery-Massingberd: Burke's Royal Families of the World, Volumen 1: Europe & Latin America (Londres, U.K.: Burke's Peerage Ltd, 1977), page 22. Hereinafter cited as Burke's Royal Families of the World, Volumen 1.

Enlaces externos 

Archiduquesas de Austria por matrimonio
Nobles de Austria del siglo XIX
Nobles de Hungría del siglo XIX
Princesas de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym
Austríacas del siglo XIX
Húngaras del siglo XIX
Fallecidas por parto